Doğuş steht für:
 Doğuş Holding, türkische Aktiengesellschaft

Personen:
 Doğuş (Sänger) (* 1974; bürgerlich Orhan Baltacı), türkischer Popsänger